Ла Меса дел Фрихол има више значења:

 Ла Меса дел Фрихол (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса дел Фрихол (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику